Zurrgurte (auch Ladungssicherungsgurte oder Spanngurte) werden überwiegend in der Ladungssicherung verwendet. Sie sind aus textilen Fasern hergestellt und unterliegen den Vorgaben der DIN EN 12195-2:2001-02.

Material 
Zurrgurte werden zu 97 % aus Polyester (PES) hergestellt. Ansonsten sind die Gurte aus Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP) produziert. Diese drei Garne sind in der DIN EN 12195-2 definiert. Auf dem Zurrgurt ist die Art des Werkstoffs auf dem Etikett erfasst. Des Weiteren gibt die Farbe des Etiketts den Werkstoff wieder:
 Polyester – blau
 Polyamid – grün
 Polypropylen – braun.

Noch nicht genormt oder anders geregelt ist der neue Werkstoff, das Hochmolekulare Polyester (HMPE). Da es noch nicht in o. g. Norm geregelt ist, haben sich viele Hersteller auf ein neutrales weißes Etikett verständigt.

Aufbau 
Zurrgurte gibt es einteilig, zweiteilig und kraftverstärkt:
 Der einteilige Gurt besteht aus einer Ratsche und dem Gurtband, das in die Ratsche zur Verbindung eingefügt und gespannt wird.
 Am zweiteiligen Gurt sind das Losende und das Festende zu finden:
 Das Losende besteht aus dem meistens längeren Gurtband und dem Haken, mit dem der Gurt am Zurrpunkt eingehängt wird.
 Das Festende ist in der Regel der kürzere Teil des Zurrgurtes. Es setzt sich zusammen aus der Ratsche, dem Gurtband und dem Haken.
 Kraftverstärkte Gurte sind übereinandergelegte Gurte, die durch die Dopplung des Gurtbandes die doppelte Zurrkraft erreichen.

Prüfung 
Zurrgurte müssen vor jeder Anwendung auf offensichtliche Mängel geprüft werden. Das geschieht jährlich durch eine sachkundige Person.

Kennzeichnung 

Zurrgurte müssen gem. DIN EN 12195-2:2001-02 gekennzeichnet sein.

Ein Zurrgurtetikett muss die folgenden Pflichtangaben aufweisen:
 Hersteller
 Produktname
 Bezug zur Norm
 Hinweis „Nicht zum Heben verwenden!“ (Ähnliche Texte sind zugelassen.)
 Produktionsdatum
 Länge des Zurrgurtes
 Dehnung (weniger als 7 %)
 Rückverfolgbarkeitscode
 Werkstoff des Gurtbandes
 Kraftangaben des Zurrgurtes:
 LC (Lashing Capacity), die Zurrkraft im geraden Zug
 STF (Standard Tenson Force) ist die Vorspannkraft beim Niederzurren
 SHF (Standard Hand Force) benennt die Handkraft, die in den Gurt eingeleitet werden kann.

Die wichtigsten Daten werden zusätzlich in den Zurrgurt eingenäht, damit sie bei Verlust oder Unlesbarkeit des Etiketts noch „versteckt“ zu finden sind.

Fahrzeugsicherheit
Sicherheitsausrüstung
Technische Textilie
Spannmittel